Jorge Garcia peut désigner :

 Jorge García Carneiro (1952-2021), officier militaire, homme politique et ministre vénézuélien ;
 Jorge García Sertucha (1968-), membre d'ETA ;
 Jorge Garcia (1973-), comédien américain ;
 Jorge García (1977-), joueur de rugby à XV argentin ;
 Jorge García Marín (1980-), coureur cycliste espagnol ;
 Jorge García Torre (1984-), footballeur espagnol.